Karanka puede referirse a:

 Aitor Karanka (1973-), futbolista y entrenador español;
 David Karanka (1978-), futbolista español.